

Geografia
 Montecorvino Pugliano – comune italiano in provincia di Salerno
 Montecorvino Rovella – comune italiano in provincia di Salerno
 Montecorvino – città distrutta della Capitanata, già sede di diocesi soppressa della Chiesa cattolica

Persone
 Pietra Montecorvino – cantante italiana